Tibial es una forma adjetival de tibia, término usado en anatomía y nomenclatura binomial.

Anatomía humana
Significa "perteneciente o relativo al hueso tibial o tibia". Ejemplos: músculo tibial anterior, músculo tibial posterior.

Biología

Tibialis es un nombre de especie usado en la nomenclatura binomial, particularmente en la entomología. Entre los insectos que la incluyen están:

Escarabajos
Myromexocentrus tibialis

Moscas
Pelatachina tibialis

Polillas
 Chasmina tibialis

Arañas
Zygoballus tibialis

 Resultados de Wikispecies tibialis